Gli occhi della notte (1967), regia di Terence Young.
Gli occhi della notte (1982), regia di Robert Clouse.